Лос Сабинос има више значења:

 Лос Сабинос (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Сабинос (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Сабинос (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Сабинос (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Сабинос (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Сабинос (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Сабинос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Сабинос (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Сабинос (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Сабинос (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Сабинос (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Сабинос (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Сабинос (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Сабинос (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Сабинос (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сабинос (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сабинос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сабинос (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сабинос (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Сабинос (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Сабинос (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Сабинос (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Сабинос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Сабинос (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Сабинос, Сабинос де Абахо (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Сабинос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Сабинос (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Сабинос, Ла Курва (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Сабинос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Сабинос (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Сабинос (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Сабинос (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Сабинос (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Сабинос (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Сабинос (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Сабинос, Ел Аламо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Сабинос (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Сабинос (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Сабинос, Вирхинио Родригез (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Сабинос, Сесар Гарза (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Сабинос (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Сабинос (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Сабинос (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику